Премия «Ника» за лучшую женскую роль вручается ежегодно Российской Академией кинематографических искусств. Номинация существует с момента учреждения премии и впервые награды в этой категории вручались в 1988 году (за 1987 год). Ниже перечислены лауреаты и номинанты. В 1988—2011 годах номинировались по 3 актрисы, в 2012 году впервые были номинированы сразу пять, и впервые победительницами были объявлены две, в 2013 году номинанток было четыре.

По числу побед (по 2) лидируют четверо:
 Нина Усатова (1996 и 2000)
 Нина Русланова (1988 и 2011)
 Елена Лядова (2014 и 2015)
 Юлия Высоцкая (2017 и 2021).

По числу номинаций (5) лидирует Чулпан Хаматова (1998, 2001, 2006, 2009, 2021). По 4 номинации у Нины Руслановой (1988, 1995, 2000, 2011) и Ксении Раппопорт (2009, 2011, 2012, 2017, ни разу не побеждала).

Победительницы и номинантки 
Указаны годы проведения церемоний

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

См. также 
 Премия «Золотой орёл» за лучшую женскую роль в кино

Ссылки 
 Номинанты на премию «Ника» на официальном сайте
 Лауреаты премии «Ника» на официальном сайте

Роль
Списки актрис
Награды актрисам